Существует несколько баптистериев, названных в честь святого Иоанна Крестителя:

Италия:
 Флорентийский баптистерий.
 Баптистерий в Пизе.
 Латеранский баптистерий.
 Баптистерий в Сиене 
 Баптистерий при церкви Св. Иоанна в Тревизо.
 Баптистерий в Вольтерре. 
 Баптистерий в Павии. 
 Баптистерий в Кремоне. 
 Баптистерий в Асколи-Пичено.
 Баптистерий в Каноса-ди-Пулья.
 Баптистерий в Пистойе.

Франция:
 Баптистерий в Пуатье.